Stockport Sports FC (celým názvem: Stockport Sports Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve vesnici Woodley v metropolitním hrabství Greater Manchester. Založen byl v roce 1970 pod názvem Woodley Athletic FC. V roce 2012 změnil svůj název na Stockport Sports FC. V průběhu sezóny 2014/15 klub porušil řadu závazných pravidel (neplnění přípravy, neoznamování míst domácích zápasů atd.), což prvně vedlo k pozastavení členství v Cheshirské fotbalové asociaci a následně i k odhlasovanému vyloučení z North West Counties Football League (NWCFL).

Své domácí zápasy odehrával na stadionu The Neil Rourke Memorial s kapacitou 2 384 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1970 – Woodley Athletic FC (Woodley Athletic Football Club)
 1988 – Woodley Sports FC (Woodley Sports Football Club)
 2012 – Stockport Sports FC (Stockport Sports Football Club)
 2015 – zánik

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. předkolo: 2006/07, 2007/08
 FA Trophy
 1. kolo: 2004/05, 2006/07
 FA Vase
 2. kolo: 2001/02

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1988–1992: Manchester League (Division One)
 1992–1997: Manchester League (Premier Division)
 1997–2000: North West Counties League (Division Two)
 2000–2004: North West Counties League (Division One)
 2004–2007: Northern Premier League (Division One)
 2007–2012: Northern Premier League (Division One North)
 2012–2015: North West Counties League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1970
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2015
Velký Manchester